Gilletiella är ett släkte av svampar. Gilletiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gilletiella